Wimereux (gemeente), gemeente in het Franse departement Pas-de-Calais
Wimereux (rivier), riviertje in Noord-Frankrijk